Thoracochromis és un gènere de peixos pertanyent a la família dels cíclids i a l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
Thoracochromis prové dels mots grecs thorax, -akos (cuirassa, closca) i chromis (una mena de peix, potser una perca).

Reproducció 
Les femelles són incubadores bucals.

Distribució geogràfica 
Es troba a Àfrica: el llac Albert  i les conques dels rius Nil, Congo, Cuango, Cunene i Cuando a Egipte, el Sudan, Uganda, el Camerun, la República Democràtica del Congo, Angola i Namíbia.

Cladograma

Estat de conservació 
Thoracochromis albolabris, Thoracochromis bakongo, Thoracochromis brauschi, Thoracochromis buysi, Thoracochromis callichromus, Thoracochromis demeusii, Thoracochromis fasciatus, Thoracochromis lucullae, Thoracochromis moeruensis, Thoracochromis schwetzi i Thoracochromis wingatii apareixen a la Llista Vermella de la UICN a causa de l'erosió produïda per les activitats agrícoles i mineres (especialment, alumini i diamants), les construccions de preses i la sobrepesca.

Referències

Bibliografia 

 Anònim, 1997. Registres de peixos dins de la base de dades de la Secció de Vertebrats del Museu Reial de l'Àfrica Central. MRAC, Tervuren, Bèlgica.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2000. Col·lecció ictiològica del Museu Zoològic d'Hamburg (Zoologisches Museum Hamburg). Divisió d'Ictiologia i Herpetologia. Museu Zoològic d'Hamburg (ZMH).
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1985. Aquarien atlas. Band 2. Mergus, Verlag für Natur- und Heimtierkunde GmbH, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 1216 p. Pàg. 998.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1991. Aquarien atlas. Bd. 3. Melle (Baixa Saxònia): Mergus, Verlag für Natur- und Heimtierkunde, Alemanya. 1104 p. Pàg. 790.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1995. Aquarien Atlas. Band 4. Mergus Verlag GmbH, Verlag für Natur- und Heimtierkunde, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 864 p. Pàg. 688.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1997. Aquarien Atlas, Band 5. Mergus Verlag, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 1148 p. Pàg. 968.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
 Tortonese, E., 1963. Catalogo dei tipi di pesci del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. (Parte III). Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, vol. 73: 333-350.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.

Enllaços externs 

 Imatge a Flickr